Черноярка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Черноярка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Черноярка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Черноярка — название села Каражар Бурабайского района Акмолинской области до 2005 года.

Россия 
 Черноярка — деревня в Тевризском районе Омской области, упразднена в 1972 г.
Черноярка — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.